Antoni Nowakowski – żołnierz Pułku 8-go Piechoty Armii Księstwa Warszawskiego, kawaler Virtuti Militari
 Antoni Nowakowski (ur. 1884) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości
 Antoni Mieczysław Nowakowski (1892–1940) – porucznik saperów rezerwy Wojska Polskiego, zamordowany w Charkowie
 Antoni Nowakowski (ur. 1897) – sierżant Wojska Polskiego, podoficer Wojskowego Więzienia Śledczego Nr II w Lublinie, odznaczony Krzyżem Niepodległości (10 grudnia 1931)
 Antoni Nowakowski (ur. 1943) –  profesor nauk technicznych, inżynier, specjalista z zakresu biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
 Antoni Nowakowski (1944–2020) – profesor nauk ekonomicznych

Uwagi

Przypisy